CQM steht als Abkürzung für:
 Flughafen Ciudad Real, Spanien, nach dem IATA-Flughafencode
 Flughafen Cook, kommunaler Flughafen in Minnesota, USA, nach dem FAA Identifier 
 Chinesische Quantum Methode 

CQM